Алекса́ндра — парусный фрегат Российского императорского флота. Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но на деле имел большее количество орудий (54 ор.). Заложен 15 июля 1826 на Соломбальской верфи. Строитель В. А. Ершов. Спущен на воду 21 мая 1827, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор.. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В июле-августе 1827 в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт.

Участие в войне с Турцией 1828—1829 
 В составе эскадры контр-адмирала П. И. Рикорда в июне 1828 вышел из Кронштадта в Средиземное море и в 9.1828 прибыл в Ла-Валлетту.
 12 октября 1828 фрегат «Александра», покинув Мальту, вышел в крейсерство в Архипелаг.
 В феврале 1829 с эскадрой вице-адмирала графа Л. П. Гейдена прибыл к Дарданеллам для блокады пролива.
 27 апреля 1829 вместе с эскадрой ушел в крейсерство в Архипелаг.
 17 января 1830 с эскадрой контр-адмирала М. П. Лазарева ушел из Архипелага и 13 мая 1830 вернулся в Кронштадт.
 В июле-сентябре 1830 находился в практическом плавании в Финском заливе.
 В 1832—1834 и в 1836—1840 в составе эскадр и отрядов находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 3 июля 1836 на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1845 разобран, из набора фрегата в 1847 построена шхуна «Опыт».

Командиры 
 барон Е. А. Шлипенбах (1827—1829);
 Р. П. Бойль (1830);
 П. П. Ремберг (1832—1836);
 П. С. Лутковский (1837—1839);
 Д. И. Кемецкий (1840).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством